DeMaio ist der Familienname folgender Personen:

 Carl DeMaio (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 Joey DeMaio (* 1954), US-amerikanischer Bassist